Падалка — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Падалка, Валентин Анатольевич (род. 1960) — российский военный лётчик, Герой России.
 Падалка, Василий Кириллович (1800—1865) — российский чиновник, губернатор Енисейской губернии.
 Падалка, Геннадий Иванович (род. 1958) — российский космонавт, Герой России.
 Падалка, Григорий Лаврентьевич (1893—1974) — советский геолог, первооткрыватель месторождений.
 Падалка, Иван Иванович (1894—1937) — украинский художник.
 Падалка, Лев Васильевич (1859—1927) — украинский историк, археолог, этнограф, краевед, общественный деятель.
 Падалка, Николай Михайлович (1931—2000) — сварщик, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Падалко